Charles Abbott, 1. baron Tenterden – brytyjski polityk, kanclerz skarbu
 Charles Abbott, 3. baron Tenterden – brytyjski polityk,